Das Schwert der Wahrheit steht für:
 eine Reihe von Fantasyromanen des US-amerikanischen Autors Terry Goodkind
Band 1 dieser Reihe: Das Schwert der Wahrheit – Das erste Gesetz der Magie
die darauf basierende Serien-Verfilmung Legend of the Seeker – Das Schwert der Wahrheit